Toto je seznam obcí v departementu Haute-Marne ve Francii, jichž je celkem 433:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Haute-Marne